Чемпионат Кипра по футболу 1984/85 — 47-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1984/1985
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1984 году
Спорт на Кипре в 1985 году